Blanc dominant est le nom de plusieurs robes animales : 
 robe de chat,
 robe du cheval.